Таласса () — внутрішній супутник планети Нептун.
Названа по імені богині моря з грецької міфології.
Також позначається як Нептун IV.

Історія відкриття 

Таласса була відкрита у вересні 1989 по знімках, зроблених апаратом «Вояджер-2».
Про відкриття було оголошено 29 вересня 1989, а текст повідомляє про 25 зображень, отриманих протягом 11 днів, таким чином, відкриття відбулося незадовго до 18 вересня.
Супутник отримав тимчасове позначенняS/1989 N 5. Власна назва була дана 16 вересня 1991.

Характеристики 

Таласса має неправильну (несферичну) форму.
Ніяких слідів геологічної активності не виявлено.
Ймовірно, Таласса, як і інші супутники на орбітах нижче Тритона, сформувалася з уламків раніше існуючих супутників Нептуна, що зруйнувалися в результаті зіткнень, викликаних збуреннями від Тритона після його захоплення Нептуном на первісну високоексцентричну орбіту.
Форма Таласси нехарактерно дископодібна. Таласса звертається нижче синхронної навколонептунової орбіти, внаслідок чого орбіта цього супутника поступово знижується через вплив припливних сил.
З часом вона може бути поглинена Нептуном або зруйнуватися через припливне розтягування і утворити кільце при досягненні межі Роша.
В разі утворення кільця воно відносно швидко може захопити орбіту Деспіни.

Посилання 
 Thalassa Profile by NASA's Solar System Exploration

Примітки 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1989